Lily Lake kan syfta på följande platser:

USA 

 Lily Lake, Illinois, ort,  
 Lily Lake, Wisconsin, ort,